UniPers, llamado también Pârsiye Jahâni (Persa mundial) por sus creadores, es un sistema de transcripción para el persa basado en el alfabeto latino. A los caracteres básicos de éste, se añade tres letras modificadas con signos diacríticos (Â/â, Š/š, Ž/ž) y el uso del apóstrofo ('). 

El sistema combina simplicidad, correspondencia unívoca entre sonidos persas y letras, y conformidad con la pronunciación estándar del persa (norma culta de Teherán).

Enlaces externos
 UniPers homepage

Idioma persa